

Nom de famille 

 Alexandre de Théis (1765-1842), écrivain français ;
 Constance de Théis (1767-1845), poétesse et femme de lettres française ;
 Marie Alexandre de Théis (1738-1796), écrivain et juge-maître des Eaux et Forêts ;

Homonymie de patronyme